Cabine ou Cabina pode referir-se a:
 Cabine C — banda de rock brasileira dos anos 1980
 Cabine de pilotagem (aviação)
 Waco Cabine - avião biplano de transporte norte-americano 
 Cabine de imprensa
 F-350 Cabine Dupla - caminhão
 Cabina telefônica

Desambiguação